RMK steht für:
 Raumentwicklungsministerkonferenz, ehemals Ministerkonferenz für Raumordnung
 Reichs-Medicinal-Kalender für Deutschland, siehe Paul Albrecht Börner
 Reichsmusikkammer, nationalsozialistische Institution zur kulturellen Gleichschaltung, offiziell Standesvertretung der Musiker 
 Rheinministerkonferenz, siehe Rheinanliegerstaat
 Rock mot Kommunismen („Rock gegen den Kommunismus“), schwedische musikalische Organisation, siehe Rock Against Communism#Andere Länder
 Bahnhof Meckesheim (DS100-Code)
 Renmark Airport (IATA-Code), Flugplatz von Renmark, Renmark Paringa Council, South Australia
 Rückstoßfreie Maschinenkanone, siehe RMK 30

rmk steht für:
 remake, siehe Gamersprache#rmk
 Romkun (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Madang Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung